Rose Wilder Lane (5 grudnia 1886 w De Smet, zm. 30 października 1968 w Danbury) – amerykańska pisarka i dziennikarka. Córka Laury Ingalls Wilder i Almanza Wildera. To ona namówiła matkę, by spisała wspomnienia z dzieciństwa i wydała w formie książki – rozsławionej przez serial Domek na prerii – której była edytorką. Sama również prowadziła pamiętnik oraz spisała własne wspomnienia. Była jedną z inicjatorek amerykańskiego ruchu libertariańskiego.

Życiorys

Przodkowie 
 Zobacz: Drzewa genealogiczne
Rose Wilder była pierwszym z dwojga dzieci Laury i Almanza Wilderów, tudzież wnuczką Caroline i Charlesa Ingallsów oraz Angeliny i Jamesa Wilderów.

Dzieciństwo i młodość 
Wczesne lata Rose Wilder były niezwykle trudnym okresem dla jej rodziców. Klęski nieurodzaju, choroby oraz niepowodzenia osobiste i finansowe skutkowały licznymi przeprowadzkami. W ciągu pierwszych ośmiu lat życia Rose mieszkała w De Smet w Południowej Dakocie (1886-1889), Spring Valley w Minnesocie (1889-1891), Westville na Florydzie (1891-1892), ponownie w De Smet (1892-1894) oraz w Mansfield w Missouri (od 1894), gdzie jej rodzice ostatecznie osiedli i założyli farmę.

Rose uczęszczała do szkół w Mansfield oraz Crowley w Luizjanie, gdzie mieszkała u siostry ojca – Elizy Jane Wilder Thayer. Szkołę ostatecznie ukończyła w 1904 jako jedna z najlepszych absolwentek. Problemy finansowe rodziców zmusiły ją jednak do poprzestania na szkole średniej.

Po ukończeniu szkoły, niespełna osiemnastoletnia Rose powróciła na gospodarstwo rodziców. Rozpoczęła pracę telegrafistki na stacji kolejowej w Mansfield. Taką samą pracę wykonywała zatrudniwszy się w Western Union w Kansas City oraz w ciągu kolejnych pięciu lat w różnych miejscowościach na terenie stanów Missouri, Indiana i Kalifornia.

Małżeństwo 
W 1908 Rose Wilder przeniosła się do San Francisco, a rok później poślubiła dziennikarza Claire'a Gillette'a Lane'a. W 1910 przyszedł na świat ich syn (urodził się martwy lub zmarł krótko po urodzeniu). Więcej dzieci nie mieli.

W kolejnych latach, młodzi Lane'owie dużo podróżowali, pracując w rozmaitych miejscach. Świadoma braków w wykształceniu, Lane uczyła się w tym czasie kilku języków. Ok. 1910 zaczęła zarabiać pisaniem, początkowo do gazet. Imała się także innych zajęć. W latach 1912-1914 była jedną z niewielu kobiet-agentów nieruchomości w Kalifornii. Z mężem sprzedali wtedy farmę, zlokalizowaną na terenie dzisiejszych: San Jose i Silicon Valley (północna Kalifornia). Małżeństwo ich przeżywało wtedy trudności, aż ostatecznie się rozpadło w 1918.

Kariera 
Wraz z perspektywą zaangażowania się Stanów Zjednoczonych w I wojnę światową na rynku nieruchomości zapanował zastój. W konsekwencji, Lane w 1915 podjęła pracę asystentki redakcyjnej w "San Francisco Bulletin". Szybko zwróciła na siebie uwagę kierownictwa pisma jako zdolna autorka i redaktorka tekstów. Jej biografie – oparte na zdobytym przez siebie materiale – Henry'ego Forda, Charliego Chaplina, Jacka Londona i Herberta Hoovera zostały opublikowane w formie książek.

W tym samym czasie Rose odwiedziła matka. Wspólnie zwiedzały miasto i odwiedziły wystawę "Panama-Pacific International Exposition". Zapiski z tej wizyty (listy Laury Ingalls Wilder do męża) zostały wydane w 1974 w formie książkowej: West from Home.

W latach 20. podróżowała po Europie. Odwiedziła m.in. Warszawę i Kraków.

W 1965 wyjechała do Wietnamu jako korespondentka wojenna.

Ekranizacje 
Książka Rose Wilder Lane Let the Hurricane Roar (obecnie, bardziej znana jako Young Pioneers) została zekranizowana w 1976 w dwóch filmach fabularnych: Na preriach Dakoty (Young Pioneers) oraz Gwiazdka na prerii (Young Pioneers' Christmas) oraz serialu telewizyjnym The Young Pioneers.

Wybrane dzieła 
 The Story of Art Smith (1915) 
 Henry Ford's Own Story (1917) 
 Diverging Roads (1919) 
 White Shadows on the South Seas (wraz z Frederickiem O’Brienem) (1919)
 The Making of Herbert Hoover (1920) 
 The Peaks of Shala (1923) 
 He Was a Man (1925) 
 Hillbilly (1925) 
 Cindy (1928) 
 Let the Hurricane Roar (1932) 
 Old Home Town (1935) 
 Give Me Liberty (1936) 
 Free Land (1938) 
 The Discovery of Freedom (1943) 
 What Is This: The Gestapo? (1943)
 On the Way Home (1962)
 The Woman's Day Book of American Needlework (1963)

Drzewa genealogiczne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wersja elektroniczna książki "The Discovery of Freedom"
 Rose Wilder Lane Autobiographical Sketch
 

Amerykańscy działacze społeczni
Amerykańscy korespondenci wojenni
Amerykańscy pisarze
Amerykańscy twórcy literatury dziecięcej i młodzieżowej
Autorzy westernów
Osoby z Domku na prerii
Urodzeni w 1886
Zmarli w 1968

da:Laura Ingalls Wilder#Datteren Rose Wilder Lane